, princesa d'Astúries, és la filla primogènita dels reis Felip VI i Letícia d'Espanya i ocupa el primer lloc en la línia successòria de la Corona espanyola. També té la dignitat de princesa de Girona i Viana, de duquessa de Montblanc, comtessa de Cervera i senyora de Balaguer, títols vinculats tradicionalment al successor del tron espanyol.

Biografia 
Nascuda a Madrid el 31 d'octubre de 2005 és la primera filla Felip VI i Letizia Ortiz, aleshores prínceps d'Astúries, motiu pel qual des del seu naixement va obtenir la dignitat d'infanta d'Espanya i el tractament d'Altesa Reial.

El 14 de gener de 2006 va ser batejada al Palau de la Zarzuela amb el nom de Leonor de Todos los Santos de Borbón Ortiz i els seus padrins van ser els seus avis paterns, l'aleshores rei d'Espanya, Joan Carles I, i la reina Sofia.

L'any 2007 va néixer la seva germana petita, la infanta Sofia.

Les seves aparicions en públic, igual que les de la seva germana, han sigut limitades durant la infantesa en tres o quatre ocasions a l'any com és el cas de l'inici del curs escolar, la missa de Pasqua o les vacances d'estiu a Palma. La seva primera recepció oficial com a membres de la família reial va ser amb motiu de la victòria de la Selecció de futbol d'Espanya a la Copa Mundial de Futbol de 2010.

La seva escolarització es realitza al Colegio Santa María de los Rosales, igual que la seva germana petita.

El 19 de juny de 2014, moment en què es va fer efectiva l'abdicació del seu avi, Joan Carles I, a la Corona espanyola i es va proclamar com a rei d'Espanya el seu pare, Felip VI, es va convertir en la princesa d'Astúries i en hereva del tron. Des de llavors és la primera en la línia successòria de la prefectura d'Estat espanyola.

El 4 de novembre del 2019 va presidir el seu primer acte oficial a Catalunya amb motiu de l'entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona. La princesa es va dirigir al públic assistent en un breu discurs en llengua catalana. La visita de la família reial a Barcelona va suposar una mobilització antimonàrquica de milers de persones que es van concentrar davant del Palau de Congressos de Catalunya i que van dificultar l'accés del públic a l'acte.

D'acord amb la Constitució, serà cridada en complir els 18 anys per formular jurament de complir les seves funcions, guardar i fer guardar la Carta Magna i les lleis, respectar els drets dels ciutadans i les comunitats autònomes i jurar lleialtat al rei.

A finals d'agost de 2021 es desplaça fins a Gal·les per instal·lar-se al World Atlantic College, on farà els seus dos anys de Batxillerat.

Ascendència

Tractaments i títols de la princesa d'Astúries 
El tractament protocol·lari d'Elionor de Borbó i Ortiz al llarg de la seva vida ha estat el següent:
 Del 31 d'octubre de 2005 al 18 de juny de 2014: Sa Altesa Reial la infanta Elionor de Borbó i Ortiz.
 Des del 19 de juny de 2014: Sa Altesa Reial la princesa d'Astúries, Girona i Viana, duquessa de Montblanc, comtessa de Cervera i senyora de Balaguer.

Ostenta els títols històrics dels hereus dels diferents regnes hispans:
 Princesa d'Astúries, com a hereva de la Corona de Castella, títol que té origen en el 1388.
 Princesa de Girona, duquessa de Montblanc, comtessa de Cervera i senyora de Balaguer, com a hereva de la Corona d'Aragó, amb origen als anys 1351, 1387, 1353 i 1481, respectivament.
 Princesa de Viana, com a hereva del Regne de Navarra, amb origen en l'any 1424.

Referències

Enllaços externs 

 Comunicat de premsa de la Casa Reial anunciant el naixement de la Infanta Elionor de Borbó

Infants d'Espanya
Prínceps d'Astúries
Princeses
Elionor De Borbo Ortiz
Cavallers del Toisó d'Or
Nobles madrilenys
Ducs de Montblanc
Polítics madrilenys
Naixements del 2005
Alumnes de l'UWC Atlantic College